Meurisse ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Meurisse (* 1980), französische Karikaturistin und Comiczeichnerin
 Nina Meurisse (* 1988), französische Filmschauspielerin
 Paul Meurisse (1912–1979), französischer Schauspieler
 Théo Meurisse (1933–1993), französischer Filmarchitekt
 Xandro Meurisse (* 1992), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Meurice